Лос Тронконес има више значења:

 Лос Тронконес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Тронконес (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Тронконес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Тронконес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Тронконес (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тронконес, Ел Агвахито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Тронконес (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Тронконес (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Тронконес (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику